Leslie Cliff kan syfta på flera personer, bland andra:

 Leslie Cliff (simmare), född 1955, kanadensisk simmare
 Leslie Cliff (konståkare), (1908-1969), brittisk konståkare